Chant : ensemble de sons émis par la voix humaine dans le but de former une composition musicale ; le terme est également utilisé pour certains animaux :
 chant des oiseaux (voir vocalisation des oiseaux) ;
 chant des cigales (voir cymbalisation) ;
 chant des baleines ;
 Chant ou champ, en métrologie : côté le plus fin d'un objet.
 Chant, en menuiserie
 Chant, en construction : surface constituée par le côté d'une dalle ou d'une plaque.
 Chant, en littérature : la principale forme de division d'un long poème.

Voir aussi 

Chanson
Musique vocale